Thiratoscirtus är ett släkte av spindlar. Thiratoscirtus ingår i familjen hoppspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hoppspindlar
Thiratoscirtus